Egzarchat apostolski Wenezueli – egzarchat Kościoła melchickiego
 Egzarchat apostolski Wenezueli – egzarchat Kościoła katolickiego obrządku syryjskiego